Кукутени има више значења:

 Кукутени (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Кукутени (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Кукутени (Кукутени), насеље у округу Јаши у Румунији
 Кукутени (Лецкани), насеље у округу Јаши у Румунији
 Општина Кукутени (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији